Aguacatillo es el nombre común que reciben diversas especies de plantas:

 En Colombia, es la laurácea Persea caerulea.
 En Cuba, son las lauráceas Persea borbonia y Ocotea leucoxylon, y la euforbiácea Alchornea latifolia.
 En Puerto Rico, son las lauráceas Persea borbonia y ''Cinnamomum tonduzii.